Vourc'h est un nom de famille d'origine bretonne, mutation du nom Bourc'h qui dérive de bourcʼh qui signifie bourg en breton. Ce patronyme est porté par : 

 Antoine Vourc'h ( - ), personnalité politique française, député puis sénateur ;
 Guy Vourc'h ( - ), médecin français, membre du commando Kieffer ;
 Jean Vourc'h ( - ), sous-officier français, compagnon de la Libération ;
 Karen Vourc'h (1976 - ), soprano française.

Voir aussi
 Marianne Vourch, une auteure, productrice et conférencière française.
Plomodiern#Les_résistants_de_Plomodiern
 

Patronyme breton